Brunswick County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Brunswick County (North Carolina)
 Brunswick County (Virginia)